Petersilie steht für:

 Petersilie (Petroselinum crispum), Pflanze aus der Familie der Doldenblütler (Apiaceae)

Petersilie ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Petersilie (1847–1916), deutscher Statistiker
 Erich Petersilie (Pseud. Erich Erichsen; 1877–1918), deutscher Statistiker und Schriftsteller 
 Friedrich Erdmann Petersilie (1825–1901), deutscher Orgelbauer
 Otto Petersilie (1852–1928), deutscher Orgelbauer
 Paul Petersilie (1897–1968), deutscher Arzt